Orba – comune della Spagna
Orba – torrente italiano del Piemonte e della Liguria
Orba – sovrano dell'Irlanda del medioevo